Molac est le nom d'une commune dans le Morbihan.

Patronyme 

 Paul Molac (né en 1962) est un militant associatif et homme politique français.

Toponyme 

 Molac, commune française du Morbihan ;
 Rue Molac, une rue de Nantes.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme breton